Падалко — славянская фамилия. Известные носители:
 Падалко, Анатолий Яковлевич — советский конструктор фотокиноаппаратуры, изобретатель (ЦКБ Красногорского механического завода).
 Падалко, Борис Михайлович (1921—1986) — участник Великой Отечественной войны, военный лётчик, командир эскадрильи 683-го штурмового авиаполка, капитан Красной армии, Герой Советского Союза.
 Падалко, Людмила Ивановна (род. 1949) — акушер-гинеколог, главврач Днепропетровского областного перинатального центра, Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук.
 Падалко, Маричка (род. 1976) — украинская журналистка, ведущая ТСН на канале «1+1».
 Падалко, Михаил Терентьевич (1902 — ?) — советский военный и сельскохозяйственный деятель, подполковник Красной армии, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Падалка